Sumire Ryūzaki est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

Elle est, et depuis bien des années, l'Entraineur officiel du club de Tennis de Seigaku. Supposée ancienne joueuse de tennis et d'un tempérament plutôt fort quoique juste, elle a jadis entraîné et formé Nanjirō Echizen, futur "Samourai Nanjirō", prodige du tennis. 

Sa manière d'entraîner, probablement basée sur sa grande expérience dans ce domaine, se voit essentiellement dans la confiance qu'elle place en ses joueurs. Toujours là pour les rappeler à l'ordre lorsqu'il le faut, elle leur laisse cependant beaucoup de libertés, laissant même Sadaharu Inui, pourtant joueur, superviser l'entraînement de l'équipe.
Passionnée et irritable, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, que ce soit par des "anciens" comme elle, (Banji (Banda-Sensei), par exemple, qu'elle connaît depuis longtemps) ou des jeunes coatchs, même costauds, comme l'entraineur de l'équipe d'Okinawa au tournoi National.

Elle n'en reste pas moins une sorte de "mère", pour Seigaku, sur qui les joueurs peuvent toujours compter.

Elle est également la grand-mère de Sakuno Ryūzaki, éternelle fan de Ryōma.

Personnage de Prince du tennis

en:List of The Prince of Tennis characters#Seishun Academy